Кио, Эмиль Теодорович (Ренард-Кио; 1894—1965) — артист цирка, иллюзионист.
 Кио, Эмиль Эмильевич (Ренард-Кио; род. 1938) — артист цирка, иллюзионист, народный артист России.